Централна Македония () е една от 13-те области на Гърция. Включва седем нома: Иматия, Солун (Тесалоники), Кукуш (Килкис), Пела, Пиерия, Халкидики и Сяр (Серес).

Областта граничи със Северна Македония и България на север, с област Източна Македония и Тракия на изток, Западна Македония на запад и Тесалия на юг, както и по море с областите Централна Гърция и Северен Егей.

От 2010 година областен управител на Централна Македония е Панайотис Псомиадис, но е заместен от Дионисис Псомиадис в 2011 година на тази длъжност, тъй като Панайотис е осъден от Апелативния съд на една година лишаване от свобода.

Административно деление

Външни препратки 
 Сайт на област Централна Македония

Бележки